Sonnleitenbach steht für:

 Sonnleitenbach (Fischbach), rechter Zufluss des Fischbachs in Texingtal, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Sonnleitenbach oder Sonnleithenbach, linker Zufluss der Großen Mühl in Ulrichsberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Sonnleitenbach (Messenbach), linker Zufluss des Messenbachs in Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Sonnleitenbach (Mistel), rechter Zufluss der Mistel in Mistelbach, Landkreis Bayreuth, Bayern